Aglantha digitale är en nässeldjursart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Aglantha digitale ingår i släktet Aglantha och familjen Rhopalonematidae. Det är osäkert om arten förekommer i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
digitale